
Termin Me ima više značenja.

 Metil grupa
 .me, najviši Internet domen državnih kodova za Crnu Goru
 Mejn, američka država
 Crna Gora, oznaka države